Course steht für
Course (Canche), Fluss in Frankreich
Old Course, schottischer Golfplatz 

Course ist der Nachname von
Cynthia Course (* 1990), Badmintonspielerin von den Seychellen

Siehe auch
Course Landaise
Cours
Kurs
Race Course